Tanzboden kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Tanzboden (bergstopp i Schweiz), Sankt Gallen,

Österrike 

 Tanzboden (bergstopp i Österrike), Kärnten,